Ве́рхнее Альму́рзино () — село в Алькеевском районе Республики Татарстан, в составе Юхмачинского сельского поселения.

Этимология названия 
Топоним произошел от татарского слова «югары» (верхний) и антропонима «Әлморза» (Альмурза).

География 
Село находится на реке Юхмачка, в 33 км к югу от села Базарные Матаки.

История 
В окрестностях села выявлены археологические памятники: 3 поселения и 2 кургана (срубная и именьковская культуры), 3 селища и вал с рвами длиной 750 м (булгарский домонгольский период).

В 2 км от села находится кладбище «Иске каберлек» с каменными булгарскими домонгольскими надгробиями.

Село основано в середине XVIII века на землях, пожалованных в 1692 году ясачным татарам во главе с Девлеткой Размаметевым из деревни Старое Альмурзино. В дореволюционных источниках упоминается также под названием Новое Альмурзино.

До 1861 года жители относились к категории государственных крестьян (из бывших ясачных). Основные занятия жителей в этот период — земледелие и скотоводство, был распространен бондарный промысел.

В 1875 году построена новая мечеть (предыдущая возведена не позднее 1820 года), действовавшая до 1935 года (в 1959 году снесена).

В начале XX века в селе функционировали мектеб (в 1895 году обучалось 23 девочки и 12 мальчиков), 2 мельницы, 2 мелочные лавки.

До 1920 года село входило в Успенско-Юхмачинскую волость Спасского уезда Казанской губернии. С 1920 года в составе Спасского кантона ТАССР.

В 1929 году в селе организован колхоз «Эшче».

С 10 августа 1930 года в Алькеевском, с 10 февраля 1935 года в Кузнечихинском,  с 19 февраля 1944 года в Юхмачинском, с 7 декабря 1956 года в Кузнечихинском, с 28 октября 1960 года в Алькеевском, с 1 февраля 1963 года в Куйбышевском, с 12 января 1965 года в Алькеевском районах.

В 1997–2004 годах земли села находились в хозяйственном управлении сельскохозяйственного производственного кооператива «Татарстан».

Население 

Национальный состав села: татары.

Экономика 
Жители занимаются полеводством, мясо-молочным скотоводством.

Социальные объекты 
Средняя школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, дом культуры, библиотека.

Религиозные объекты 
Мечеть.

Литература 
Татарская энциклопедия: В 6 т. / Гл. ред. М.Х. Хасанов, отв. ред. Г. С. Сабирзянов. – Казань: Институт Татарской энциклопедии АН РТ, 2002. – Т. 1: А–В. – 672 с.

Примечания 

Населённые пункты Алькеевского района